Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková erano le detentrici del titolo, ma non partecipano al torneo.

Ioana Ducu e Ioana Loredana Roșca hanno sconfitto in finale Catherine Bellis e Markéta Vondroušová per 6-1, 5-7, [11-9].

Teste di serie 

  Françoise Abanda /  Varvara Flink (primo turno)
  Priscilla Hon /  Jil Belen Teichmann (secondo turno)
  Katie Boulter /  Ivana Jorović (primo turno)
  Naiktha Bains /  Tornado Alicia Black (semifinale)

  Sun Ziyue /  You Xiaodi (secondo turno) 
  Anna Bondár /  Fanny Stollár (secondo turno) 
  Catherine Bellis /  Markéta Vondroušová (finale) 
  Anhelina Kalinina /  Jeļena Ostapenko (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2014